Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno O.

Reference

O